Џими Конорс је освојио турнир. У финалу је победио Ивана Лендла резултатом 6-3, 7-6.

Носиоци

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Bottom Half

Група 3

Група 4

Спољашње везе
Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Тенис 1981.